Земляки́:
 Земляки — множественное число от слова «земляк»:
 земляк — рождённый с кем-нибудь в одной местности (например, городе или деревне), области, государстве
 земляк — фамильярное обращение к соотечественникам своего социального круга
 «Земляки» — советский фильм 1974 года по сценарию Василия Шукшина.
 «Земляки» — советский фильм 1988 года по сценарию Валентина Ежова и Александра Мазикова.
 «Земляки» — американский фильм 1994 года.

Примечания